Dílo může označovat:
 dílo
umělecké dílo
 audiovizuální dílo
 hudební dílo
 Dílo (družstvo)
 vodní dílo

Externí odkazy